Насафи () — нисба.

 Абу-ль-Муин Маймун ан-Насафи (ум. 1142) — мусульманский ученый XI—XII веков.
 Наджмуддин ан-Насафи — исламский богослов, правовед ханафитского мазхаба, хадисовед, толкователь Корана.
 Азизу-д-дин Насафи — персидский суфий XII века.
 Бурхану-д-дин Мухаммад ан-Насафи — мусульманский ученый XIII века.
  (ум. 1310) — толкователь Корана.